La A1 Nazionale 1986-1987 è stata la 47ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Spareggi playoff/retrocessione 

Verdetti:  e  ammesse ai playoff;  retrocesso in A2 Nazionale

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Panagiōtīs Giannakīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Nikos Galīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
1986-1987